Dezentralisierung (von gr. κέντρον ‚Mittelpunkt‘)  steht für:

 Dezentralisierung (Politik), die Übertragung zentralstaatlicher Aufgaben auf subnationale oder subsidiäre Ebene(n)
 dezentrale Aktenführung in der Verwaltung
 dezentrale Konzentration in Stadt- und Regionalplanung
 dezentrale Peripherie in der Automatisierungstechnik
 dezentrales Netzwerk in der Informatik
 dezentrale Stromerzeugung in der Energiewirtschaft

Siehe auch:
 Dezentralisation in der Betriebswirtschaftslehre und Organisationslehre 
 Delegation (Organisationskonzept), Übertragung von Aufgaben